Пополаска́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 890 км на південний схід від Парижа, 65 км на північний схід від Аяччо, 40 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Пополаска на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пополаска на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика